Алекса́ндр Русако́в:
 Русаков, Александр Анатольевич (род. 1980) — российский прыгун на батуте.
 Русаков, Александр Ильич (род. 1959) — химик, ректор Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова.
 Русаков, Александр Исаакович (1898—1952) — советский художник.
 Русаков, Александр Юрьевич (род. 1957) — российский лингвист, доктор наук, профессор.